Un tipo di carcinoma della mammella, può essere:

 Carcinoma lobulare in situ
 Carcinoma lobulare invasivo